Johann Döbel ist der Name folgender Personen:

* Johann Döbel (1540–1610), deutscher Philologe und Theologe, siehe Johann Debel
 Johann Christoph Döbel (auch Johann Christoph Doebel), deutscher Bildhauer 
 Johann Jacob Döbel (der Ältere) (1640–1684), deutscher Arzt und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Johannes Doebel (1835–1908), deutscher Versicherungsmanager und Politiker